Finał K-1 World Grand Prix 2004 (Aruze K-1 World Grand Prix 2004 Final) – dwunasty turniej finałowy cyklu K-1 World GP. Jego zwycięzcą i mistrzem K-1 WGP został obrońca tytułu, Holender Remy Bonjasky.

Uczestnicy 
Siedmiu uczestników turnieju finałowego zostało wyłonionych 25 września 2004 roku na gali eliminacyjnej K-1 World Grand Prix 2004 Final Elimination. Stawkę uzupełnił automatyczny kwalifikant, obrońca tytułu Remy Bonjasky.

Rezultaty

Drabinka 

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, ExtR Dec – decyzja sędziów po dodatkowej rundzie, Ext2R Dec – decyzja sędziów po dwóch dodatkowych rundach, KO – nokaut

Walki 
Walka rezerwowa #1 (3x3 min Ext.1R):
  Jérôme Le Banner vs  Hiromi Amada – Le Banner przez KO (2 nokdauny), 1:03 2R

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Kaoklai Kaennorsing vs  Mighty Mo – Kaennorsing przez KO (kopnięcie okrężne w głowę), 2:40 1R
  Musashi vs  Ray Sefo – Musashi przez jednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (28.5-29, 30-30, 29-28.5; 9.5-9, 10-9.5, 10-9.5)
  Francois Botha vs  Peter Aerts – Botha przez KO (kontuzja nogi), 1:13 1R
  Remy Bonjasky vs  Ernesto Hoost – Bonjasky przez jednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (28.5-29, 30-30, 29-28.5; 10-9.5, 10-9.5, 10-9.5)

Walka rezerwowa #2 (3x3 min Ext.1R):
  Gary Goodridge vs  Cyril Abidi – Goodridge przez KO (2 nokdauny), 3:00 1R

Walki półfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Musashi vs  Kaoklai Kaennorsing – Musashi przez jednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (30-30, 29.5-29.5, 30-29.5; 10-9.5, 10-9.5, 10-9.5)
  Remy Bonjasky vs  Francois Botha – Bonjasky przez jednogłośną decyzję (27.5-25.5, 28.5-27.5, 28.5-27.5)

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Remy Bonjasky vs  Musashi – Bonjasky przez jednogłośną decyzję (30-29, 30-29, 30-29)

Uwagi 
 Remy Bonjasky zdobył swój drugi tytuł mistrza K-1 World GP (poprzednio w 2003 roku).
 Kaoklai Kaennorsing pozostaje do dziś najmłodszym i najlżejszym (78 kg) w historii finalistą K-1 WGP.
 Musashi stoczył w turnieju 13 pełnych rund (rekord w finałach K-1 WGP).

Linki zewnętrzne 
Oficjalne wyniki

Turnieje K-1
2004 w sporcie